Do soutěže mužské dvouhry newyorského grandslamu US Open 2015 nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Šestnáct z nich postoupilo z tříkolové kvalifikace. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Marin Čilić, jenž v semifinále hladce podlehl srbské světové jedničce Novaku Djokovićovi. Ve hře byl Chorvat omezen bolestivým zraněním nohy. Celkem osmkrát ztratil servis a dokázal uhrát jen tři gamy. Po 37 nevynucených chybách  a 80 minutách duelu Srbovi podlehl 0–6, 1–6 a 2–6.

Po šesti letech postoupil do finále druhý hráč klasifikace a pětinásobný šampion Roger Federer ze Švýcarska, když v semifinále vrátil porážku z Roland Garros krajanu a světové pětce Stanu Wawrinkovi. V zápase praktikoval agresivní styl s přesunem k síti a kvalitními returny. Z dvaceti osmi náběhů na síť nezískal bod jen šestkrát. Za 1:32 hodin porazil krajana 6–4, 6–3 a 6–1. Od Cincinnati Masters, hraného v týdnu před grandslamem, držel 11zápasovou neporazitelnost, během níž vyhrál 28 setů v řadě.

Ve finále se střetli 28letá světová jednička Novak Djoković a 34letá dvojka Roger Federer, kteří v předchozí kariéře odehráli čtyřicet jedna vzájemných utkání, z toho třikrát se potkali v grandslamovém finále. Švýcar držel těsnou aktivní bilanci 21–20. Srb se v probíhající sezóně probojoval do všech finále Grand Slamu. Federer mu podlehl již v boji o titul ve Wimbledonu 2015.

Druhou trofej z Flushing Meadows si odvezl Novak Djoković po finálovém vítězství 6–4, 5–7, 6–4 a 6–4 nad Federerem. Celkově tak vybojoval desátý grandslamový titul, třetí v kalendářním roce a padesátý pátý turnajový triumf na okruhu ATP Tour. Od čistého Grand Slamu jej dělil jediný zápas, a to finálová porážka s Wawrinkou na červnovém French Open. Na turnajích „velké čtyřky“ zopakoval svůj výkon ze sezóny 2011. Finále bylo pozdrženo pro déšť. Místo šestnácté hodiny místního času došlo k první výměně až v 19:18 hodin. Srb byl efektivnější v proměňování brejkbolů, když využil šest z třinácti šancí. Naopak Švýcar zužitkoval jen čtyři brejkové příležitosti z dvaceti tří nabídek.

Djoković se stal třetím mužem otevřené éry – po Rodu Laverovi a Federerovi, který si zahrál finále všech čtyř Grand Slamů v jediné sezóně.

Vítěz si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal částku 3 300 000 dolarů.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015